The Firebrand – film del 1918 diretto da Edmund Lawrence
The Firebrand – film western del 1922 diretto da Alvin J. Neitz (Alan James)
The Firebrand – film western del 1962 diretto da Maury Dexter